

Miejscowości na Ukrainie 
 Zełenyj Haj – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie biłozerskim
 Zełenyj Haj – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie nowogrodzkim
 Zełenyj Haj – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie nowosielickim
 Zełenyj Haj – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim
 Zełenyj Haj – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Inne 
 Zełenyj Haj – krater uderzeniowy w obwodzie kirowohradzkim na Ukrainie